Mojo может означать:
 Mojo — британский музыкальный журнал;
 Mojo — одиннадцатый студийный альбом рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers;
 Либидо, иногда упоминаемое в сленге как «Mojo» (этот смысл популяризировал персонаж Остин Пауэрс)
 «Mojo Pin» — песня Джеффа Бакли.
 Мэтерс, Моджо — член парламента Новой Зеландии от партии зелёных.
 Mojo — термин в джазе, означающий притягательность, сексуальность.